Gordonville (Alabama)
 Gordonville (Missouri)
 Gordonville (Pennsilvània)
 Gordonville (Texas)

Vegeu també 
 Gordonsville